Berghof ist der Name folgender Gemeindeteile in

Baden-Württemberg:
 Berghof (Balingen), Einzelhof im Stadtteil Endingen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis
 Berghof (Donzdorf), Ortsteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen
 Berghof (bei Rempertshofen), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg (nordwestlich von Kißlegg)
 Berghof (bei Zaisenhofen), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg (südöstlich von Kißlegg)
 Berghof (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach
 Berghof (Lauchheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Lauchheim, Ostalbkreis
 Berghof (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Berghof (Lustnau), aus mehreren Häusern bestehender Hof auf der Gemarkung Lustnau, Stadt Tübingen
 Berghof (Rosengarten), Weiler im Ortsteil Westheim der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall
 Berghof (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis
 Berghof (Tengen), Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz

Bayern:
 Berghof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann (Oberpfalz), Landkreis Regensburg
 Berghof (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf
 Berghof (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Berghof (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu
 Berghof (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising
 Berghof (Gleißenberg), Ortsteil der Gemeinde Gleißenberg, Landkreis Cham
 Berghof (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu
 Berghof (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach
 Berghof (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding
 Berghof (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg
 Berghof (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising
 Berghof (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg
 Berghof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf
 Berghof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Berghof (Oberostendorf), Ortsteil der Gemeinde Oberostendorf, Landkreis Ostallgäu
 Berghof (Ohrenbach), Wüstung in der ehemaligen Gemeinde Ohrenbach, Landkreis Miltenberg
 Berghof (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Berghof (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
 Berghof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau
 Berghof (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Berghof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Berghof (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg
 Berghof (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf
 Berghof (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham
 Berghof (Sindelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Sindelsdorf, Landkreis Weilheim-Schongau
 Berghof (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen
 Berghof (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach
 Berghof (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau
 Berghof (Vöhringen), Ortsteil der Stadt Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm
 Berghof (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm

Brandenburg:
 Berghof (Rüdersdorf bei Berlin), Ortsteil der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, Landkreis Märkisch-Oderland
 Berghof (Woltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Woltersdorf bei Berlin, Landkreis Oder-Spree

Nordrhein-Westfalen:
 Berghof (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe
 Berghof (Marienheide), Ortsteil von Marienheide im Oberbergischen Kreis
 Berghof (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis
 Berghof (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis

Rheinland-Pfalz:
 Berghof (Thalfang), Wohnplatz im zentralen Ortsbezirk der Ortsgemeinde Thalfang im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Österreich:
 Berghof (Gemeinde Neustadtl), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Berghof (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort am Attersee, Ortsteil von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Berghof (Sölden), Weiler oberhalb von Sölden, Tirol
 Berghof (Wien), alte Siedlungsanlage in Wien

Namibia
 Farm Berghof in Namibia

historisch:
 Brocēni, Ort in Lettland
 Berkowo (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Berghof, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Tatary (Nidzica), Ort in der Gmina Nidzica, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Berghof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)

Gebäude:
 Berghof (Obersalzberg), das abgegangene Haus Adolf Hitlers in Obersalzberg, Berchtesgaden, Bayern
 Berghof (Trieb), Gutshof in Lichtenfels, Bayern

Berghof ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Berghof (1909–1990), österreichisch-US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer
 Karl Berghof (1881–1967), deutscher Bildhauer und Designer
 Margit Berghof-Becker (* 1959), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Paul Schulze-Berghof (1873–1947), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bergerhof
 Berghof zu Baden
 Berghöfe
 Berghofen
 Berghofer
 Berghoff
 Berghofsee
 Bergshoeff
 Bergshof
 Berkhof